Té morado puede referirse a:
 el nombre común de la planta Thymus praecox; o
 el nombre común de la planta Thymus pulegioides.